(30775) Латту () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 24 августа 1987 года американским астрономом Элеанор Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь одного из сотрудников ЛРД.

См. также 
 Список астероидов (30701—30800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Элеанор Хелин